Casa di Giuseppe Garibaldi può riferirsi a :
Casa di Giuseppe Garibaldi casa-museo sull'isola di Caprera
Casa di Giuseppe Garibaldi casa-museo a Montevideo